Веен:
  — третий по величине район города Таунусштайн, земельный район Райнгау-Таунус, земля Гессен, Германия.
 «Веен» — немецкий футбольный клуб из города Висбаден, земля Гессен.
 Отто ван Веен (1556—1629) — фламандский художник, гравёр, книжный иллюстратор.

См. также 
 Вен